UFC Fight Night: Strickland vs. Imavov, также известный как UFC Fight Night 217 или UFC on ESPN+ 75 или UFC Vegas 67 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 21 января 2023 года на спортивной арене «UFC Apex» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Шон Стрикленд победил Нассурдина Имавова единогласным решением судей.

 Подготовка турнира 

 Главное событие турнира 
Изначально в качестве заглавного события турнира был запланирован бой в среднем весе, в котором должны были встретиться французский боец российского происхождения Нассурдин Имавов (#12 рейтинга) и бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в среднем весе Келвин Гастелум (#13 рейтинга).

9 января стало известно, что Гастелум получил травму лица после случайного удара коленом на тренировке и вынужден отказаться от участия в турнире. На пятидневном уведомлении его согласился заменить Шон Стрикленд (#7 в рейтинге), который всего месяц назад проводил бой против Джареда Коннонье в последнем турнире прошедшего 2022 года UFC Fight Night: Каннонье vs. Стрикленд. Бой пройдёт в полутяжёлом весе.

 Анонсированные бои 

 Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

 Из-за проблем со сгонкой веса у Сиджары Юбэнкс её поединок с Присцилой Качоэйрой был отменён.

 Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

 Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: не присуждался Выступление вечера: Дэн Иге, Роман Копылов, Умар Нурмагомедов и Аллан Насименту'

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
17 января после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Франсис Нганну (бывший чемпион) исключён из рейтинга тяжёлого веса в связи с увольнением из UFC.

См. также 
 2023 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Счылки 
 

Турниры UFC Fight Night